Коробе́йники — множественное число от коробейник.

 «Коробушка», «Коробейники» — песня на стихи Н. А. Некрасова.
 «Коробейники» — фильм 1910 года.
 «Коробейники» — советский вокально-инструментальный ансамбль.

Топоним

Россия 
 Коробейники — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Коробейники — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Коробейники — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Коробейники — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Коробейники — деревня в Вяземском районе Смоленской области.